Bodinggraben ist der Name folgender Orte:

 Bodinggraben (Gemeinde St. Anton), Ortsteil der Gemeinde St. Anton an der Jeßnitz, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Bodinggraben (Gemeinde Rosenau am Hengstpaß), Ortsteil der Gemeinde Rosenau am Hengstpaß, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich